Баянжаргалан () — название двух сомонов в Монголии.

 Баянжаргалан (Туве) — сомон аймака Туве
 Баянжаргалан (Дундговь) — сомон аймака Дундговь